La Porra (revista) Publicació satírica reusenca (1923)
 La Porra (Montserrat) Agulla de la regió de Sant Salvador o Tebaida a Montserrat
 Tio de la Porra Personatge tradicional de la comarca de La Safor
 Partida de la Porra Grup violent aparegut el 1870